Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Лізель Губер і Ліза Реймонд.

Губер і Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши першу сіяну пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
Draw

парний
Чемпіонат Туру WTA